Chamoy steht für:

 Chamoy (Sauce), Soße aus der mexikanischen Küche
 Chamoy (Gemeinde), französische Gemeinde im Département Aube
 Schloss Chamoy, Festes Haus aus dem 13. Jahrhundert

Siehe auch:
 Chamoi
 Chamois (Begriffsklärung)